Marketo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (né en 1989), joueur de rugby australien
 (né en 1959), joueur de rugby australien

Voir aussi 
 Marketo, ancienne compagnie de logiciels informatiques américaine
 (1931-2012), professeur et médecin grec

Homonymie de patronyme